Siemon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Siemon (* 1967), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Ernst Walter Siemon (* 1946), deutscher Sänger, Sprecher und Synchronsprecher
 Gustav Siemon (1918–2011), deutscher Politiker (NDPD)
 Jens Siemon, deutscher Erziehungswissenschaftler
 Sönke Siemon, (* 1961), deutscher Diplomat
 Uwe Siemon-Netto (* 1936), deutscher Publizist, Journalist und Theologe

Siehe auch:
 Siemons
 Simon
 Symeon